VHO steht für: 
 Vrij Historisch Onderzoek
 Virtual Home Organization

Abkürzung